Der Kanton Châlons-en-Champagne-3 ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Châlons-en-Champagne, Épernay und Vitry-le-François im Département Marne und in der Region Grand Est; sein Hauptort ist Châlons-en-Champagne.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 42 Gemeinden und Teilgemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Châlons-en-Champagne-3 die fünf Gemeinden Châlons-en-Champagne, Compertrix, Coolus, Fagnières und Saint-Gibrien. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 5136.

Chalonsenchampagne03